Prinz Eitel Friedrich bezeichnet folgende Personen:

* Eitel Friedrich von Preußen (1883–1942), deutscher Generalmajor

Prinz Eitel Friedrich ist der Name folgender Schiffe:

Prinz Eitel Friedrich (Schiff, 1896), Berliner Fahrgastschiff
Prinz Eitel Friedrich (Schiff, 1902), Schiff der Reiherstieg-Werft für die Hapag
Prinz Eitel Friedrich (Schiff, 1904), Reichspostdampfer des Norddeutschen Lloyd
SMS Prinz Eitel Friedrich, nicht fertig gestellter Großer Kreuzer der Mackensen-Klasse